Topf steht für:

 diverse Gefäße:
 Kochtopf
 Milchtopf, siehe Milchhafen
 Blumentopf
 Nachttopf
 eine Menge von zweckgebundenem Geld, siehe Fonds (Geldmittel)
 das eingezahlte Geld im Poker, siehe Pot (Poker)
 ein Volumenmaß, siehe Topf (Einheit)

Topf ist der Familienname folgender Personen:
 Anja Topf (* 1968), österreichische Schauspielerin
 August Topf (1826–1885), deutscher Geistlicher und Politiker
 Erich Topf (1904–1983), deutscher Jurist und Staatsanwalt
 Erwin Topf (1898–1981), deutscher Journalist und von 1946 bis 1958 Leiter des Ressorts „Wirtschaft“ der Wochenzeitung Die Zeit
 Josia Topf (* 2003), deutscher Para-Schwimmer
 Rainer Topf (* 1942), deutscher Fußballspieler
 Siegfried Topf (* 1927), deutscher Radrennfahrer
 Till Topf (* 1962), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher

Topf ist Teil der Firma folgender Unternehmen:
 J. A. Topf und Söhne, des ehemaligen Erfurter Ofen- und Krematorienherstellers
 Weingut Johann Topf, Niederösterreich

Siehe auch:
 Der kleine Topf von Anatole
 Honigtopf
 Dopf